Nulová šance může být:
 Nulová šance (film, 2008) – německý film režiséra Thomase Jahna z roku 2008
 Konec cesty (film, 1997), též Nulová šance – americký film režiséra Rick Kinga z roku 1997
 Nulová šance (seriál) – americký televizní seriál z let 1988–1990